O Cristianismo sírio ou Cristianismo siríaco (em siríaco: ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ) é uma série de comunidades culturais e linguisticamente distintas dentro do Cristianismo oriental, mas compartilham origens históricas e na liturgia o ofício de ritos siríacos (orientais e ocidentais). Tem suas raízes no Oriente Próximo  e atualmente é representado por várias denominações cristãs, a maioria no Oriente Médio e no estado de Querala na Índia. Um dos traços que essa comunidade compartilha é que ambas empregaram a Peshitta como livro oficial para suas Igrejas.

As igrejas denominadas da tradição siríacas são:

Igrejas não Calcedônias 
 Igreja Ortodoxa Síria
 Igreja Ortodoxa Siríaca Malankara

Igreja do Oriente 

 Igreja Assíria do Oriente
 Antiga Igreja do Oriente

Igrejas em comunhão com a Igreja Católica 

 Igreja Católica Siríaca
 Igreja Católica Caldeia
 Igreja Maronita
 Igreja Católica Siro-Malabar
 Igreja Católica Siro-Malancar

Igrejas em comunhão com a Igreja Anglicana 
 Igreja Síria Mar Thoma de Malabar
 Igreja Independente Síria Malabar

Nota: A Igreja Ortodoxa Grega de Antioquia que está em comunhão com a Igreja Ortodoxa também se relaciona com estas Igrejas.Os cristãos sírios da Índia agora estão utilizando com frequência a língua Malaiala.As versões em Árabe chegaram a ser muito utilizadas pelas igrejas do Oriente Médio.

Ver também 
 Nestorianismo

Nestorianismo
!